Development Team Sunweb is een Duitse wielerploeg die in 2017 werd opgericht als opleidingsploeg van Team Sunweb.

2017

Renners 

Duitse wielerploeg